Never Too Late:
 Never Too Late — альбом группы Status Quo.
 Never Too Late — сингл группы Three Days Grace. 
 Never Too Late — песня Кайли Миноуг.
 Never Too Late — песня Элтона Джона.